Это список барионов в физике элементарных частиц.

Барионы — это адроны, у которых барионное число равно +1. В список включены только барионы, строение которых следует стандартной трёхкварковой модели; данная модель предусматривает, что барион состоит из трёх так называемых валентных кварков и из «моря» виртуальных кварк-антикварковых пар и виртуальных глюонов. Пентакварки не рассматриваются.

В приведённых ниже таблицах не указаны также антибарионы — античастицы барионов, которые имеют барионное число −1 и состоят из антикварков к тем кваркам, из которых состоят соответствующие барионы. Часть их характеристик совпадает с характеристиками барионов, но электрический заряд и некоторые квантовые числа (странность, очарование и прелесть) имеют противоположный знак.

Список состоит из двух таблиц, содержащих основные состояния барионов. Основное состояние характеризуется значениями главного квантового числа  и орбитального углового момента  равными 0 (состояния с  соответствуют радиальным, а с  — орбитальным возбуждениям). В рамках Стандартной Модели барионы с  группируются в два унитарных мультиплета — со значениями  равными + или + (где буква  обозначает спин, а буква  — чётность бариона).

Барионы с JP = + 

[a]  По крайней мере 2,1 лет. См. Распад протона, а также .
[b]  Для свободного нейтрона; нейтроны в связанных системах (ядра, нейтронные звёзды) могут быть стабильны.

Барионы с JP = +

См. также 
 Гиперон
 Список мезонов
 Список бозонов
 Список лептонов
 Список частиц

Примечания

Литература

Ссылки 
 Полная информация по барионам от коллаборации Particle Data Group
 HyperPhysics (Университет штата Джорджия)
 «CDF обнаруживает экзотических родственников протонов и нейтронов», Fermilab Today, 2006-10-23

Барионы
Барионов